en àmbit religiós: Impulsió de la gràcia.
 en un àmbit social: Proposició feta en una assemblea deliberant, en un congrés.
 en un àmbit judicial: Judici emès contra el govern, contra la direcció d'un organisme o d'una comunitat, per una actuació / una decisió, que es considera desencertada.